Mužská dvouhra Adelaide International I 2022 probíhala v první polovině ledna 2022. Do singlové soutěže  adelaidského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo dvacet osm hráčů. V sezóně 2021 byla mužská část turnaje kvůli koronavirové pandemii přesunuta do Melbourne. Obhájcem titulu z roku 2020 byla ruská světová pětka Andrej Rubljov, která do turnaje nezasáhla.

Vítězem se stal nejvýše nasazený Francouz Gaël Monfils], jenž ve finále za 80 minut zdolal ruskou turnajovou dvojku Karena Chačanova po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–4. Jednalo se o jejich první vzájemný zápas. V probíhající sezóně si tak světová jedenadvacítka připsala premiérové turnajové vítězství, které pro ni představovalo jedenáctý singlový titul na okruhu ATP Tour. V celém turnaji Monfils neztratil žádný set.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 

Adelaide International I 2022